Lovász, Lovasz:
 László Lovász (1948, Budapest), un mathématicien
 Lázár Lovász (1942), un athlète hongrois spécialiste du lancer du marteau

 l'algorithme LLL (; A. Lenstra, H. Lenstra,　L. Lovász)

Homonymie de patronyme hongrois